José Padilla Sánchez, compositore spagnolo
José Padilla, disc jockey
José Padilla, terrorista islamico, membro di Al-Qaida, noto come Abdullah al-Muhajir
José Prudencio Padilla, ufficiale colombiano durante la guerra d'indipendenza
José Maria Ruiz Padilla, pugile e attore filippino